Сарка — река в России, протекает по Прионежскому району Карелии. Устье реки находится в 38 км от устья Таржеполки по правому берегу. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свирь без бассейна Онежского озера, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100712102000012110.

Примечания 

Бассейн Ивины
Реки Прионежского района